Монфорте-де-Лемос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-де-Лемос. Занимает площадь 199,5 км². Население — 19638 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

В Средние века и позднее принадлежал графам Лемос из рода Кастро, которые не скупились на его украшение. Покровителем города считается Нуэстра Сеньора-де-Монтсеррат.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
 Terra de Lemos
 Museo del Ferrocarril de Galicia, ubicado en Monforte
 Historia de Monforte
 Ribeira Sacra

Города Луго
Муниципалитеты Луго